Le qualificazioni del singolare  dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (Qualificato)
 Bob Bryan (Qualificato)
 Hugo Armando (Qualificato)
 Tuomas Ketola (ultimo turno)

 Ivajlo Trajkov (ultimo turno)
 Ján Krošlák (Qualificato)
 Mike Bryan (ultimo turno)
 Ionuț Moldovan (ultimo turno)

Qualificati 

 Guillermo Cañas
 Bob Bryan

 Hugo Armando
 Ján Krošlák

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2001